Miejscowości w Polsce:
 Gradzanowo Kościelne
 Gradzanowo Włościańskie
 Gradzanowo Zbęskie
 Gradzanowo – gromada